Urla del silenzio (The Killing Fields) – film del 1984 diretto da Roland Joffé
 The Killing Fields – album di Mike Oldfield del 1984